Faistenberg ist der Ortsname von

 Faistenberg (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Faistenberg (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Faistenberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern